Krüger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Wilhelm Carl Krüger
 Jessica Krüger